Bispebjerg Hospital, een Centraal Ziekenhuis in Kopenhagen
 Bispebjerg (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Kopenhagen. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen
 Bispebjerg (stadsdeel), in de Deense hoofdstad Kopenhagen.